Agudath Israel siehe unter:

 Agudath Israel Weltorganisation
 Agudath Israel of America 
 Agudat Jisra’el